

Aeronautica
Navigazione d'area, Area Navigation, metodo di navigazione aerea.

Economia
Revalued Net Asset Value, valore netto rivalutato del bene